Keizer bezeichnet:

 Keizer (Oregon), Stadt in den USA
 Keizer (Rapper), niederländischer Rapper
 Keizer-System, eine Methode zur Turnierorganisation

Keizer ist der Familienname von:

 Ilja Keizer (* 1944), niederländische Mittelstreckenläuferin
 Jan Keizer (* 1940), niederländischer Fußballschiedsrichter
 Jolanda Keizer (* 1985), niederländische Leichtathletin
 Martijn Keizer (* 1988), niederländischer Radrennfahrer
 Marcel Keizer (* 1969), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Piet Keizer (1943–2017), niederländischer Fußballspieler
 Sanne Keizer (* 1985), niederländische Beachvolleyballspielerin